Sezon 1976 Formuły 1 – 27. sezon wyścigów organizowanych przez FIA. Rozpoczął się 25 stycznia 1976, a zakończył 24 października po szesnastu wyścigach.

Przegląd sezonu

Klasyfikacja końcowa konstruktorów

Klasyfikacja końcowa kierowców 

1976 w Formule 1